Акабанэ — японское имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Линия Акабанэ — железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company расположенная в Токио.
 Акабанэ-Ивабути — железнодорожная станция на линиях Намбоку и Saitama Rapid Railway расположенная в специальном районе Кита, Токио.